10. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је под покровитељством ИААФ од 5 до 7. марта 2004. у Будимпешти (Мађарска). Након 1989. године, мађарски главни град је други пут домаћин овог међународног такмичења. Спортска арена у Будимпешти недавно је изграђена на месту старог стадиона уништеног у пожару 1999. године. Капацитет арене је 13.000 места.

На првенству је учествовало 677 спортиста из 139 земаља. Такмичило се у 28 дисциплина, по 14 у обе конкуренције.

Ово је било последње светско првенство у дворани у чијем програму је била дисциплина трчања на 200 метара. Трка је избачена јер је ИААФ закључио да је такмичење у њој неравноправно, пошто је победник често био предвидљив по броју стазе у којој је трчао, јер су такмичари унутрашњих стаза имали мало шансе за победу због оштријих кривина.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2004, учествовало је 677 атлетичара из 139 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Албанија (2)
  Алжир (2)
  Ангола (1)
  Јерменија (1)
  Аустралија (8)
  Аустрија (3)
  Бахаме (9)
  Бахреин (3)
  Барбадос (1)
  Белорусија (16)
  Белгија (11)
  Бенин (1)
  Боливија (1)
  Боцвана (2)
  Бразил (10)
  Бугарска (7)
  Буркина Фасо (1)
  Бурунди (1)
  Камерун (3)
  Канада (10)
  Зеленортска Острва (1)
  Кајманска Острва (1)
  Чад (1)
  Чиле (1)
  Кина (9)
  Кукова Острва (1)
  Костарика (1)
  Хрватска (3)

  Куба (11)
  Кипар (2)
  Чешка (11)
  Демократска Република Конго (2)
  Данска (2)
  Доминика (2)
  Египат (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (7)
  Микронезија (1)
  Финска (6)
  Француска (25)
  Габон (2)
  Немачка (21)
  Гана (3)
  Уједињено Краљевство (25)
  Грчка (19)
  Гренада (1)
  Гвам (1)
  Гвајана (1)
  Хаити (1)
  Хонгконг (1)
  Мађарска (17)
  Исланд (2)
  Индонезија (1)
  Иран (1)
  Ирска (13)
  Израел (1)

  Италија (14)
  Јамајка (24)
  Јапан (3)
  Јордан (1)
  Казахстан (3)
  Кенија (6)
  Кувајт (1)
  Киргистан (1)
  Летонија (3)
  Либерија (1)
  Либија (1)
  Либан (2)
  Литванија (2)
  Луксембург (1)
  Макао (1)
  Малави (1)
  Малезија (1)
  Малдиви (1)
  Мали (1)
  Малта (1)
  Мауританија (1)
  Маурицијус (2)
  Мексико (1)
  Молдавија (1)
  Монако (1)
  Мароко (1)
  Мозамбик (1)
  Намибија (2)

  Непал (1)
  Холандија (11)
  Нови Зеланд (2)
  Никарагва (1)
  Нигерија (3)
  Оман (1)
  Пакистан (1)
  Палау (1)
  Палестина (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Филипини (1)
  Пољска (18)
  Португалија (8)
  Порторико (2)
  Катар (1)
  Румунија (18)
  Русија (50)
  Салвадор (1)
  Сент Китс и Невис (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (1)
  Сао Томе и Принсипе (1)
  Саудијска Арабија (1)
  Сенегал (2)
  Србија и Црна Гора (1)

  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Словачка (1)
  Словенија (9)
  Соломонова Острва (1)
  Јужноафричка Република (4)
  Јужна Кореја (1)
  Шпанија (32)
  Судан (3)
  Шведска (16)
  Швајцарска (5)
  Таџикистан (1)
  Танзанија (2)
  Тајланд (1)
  Toго (1)
  Тринидад и Тобаго (3)
  Tунис (1)
  Турска (1)
  Туркменистан (1)
  Уганда (2)
  Украјина (23)
  Сједињене Америчке Државе (48)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Уругвај (1)
  Узбекистан (1)
  Замбија (1)
  Зимбабве (1)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су 4 светска рекорда, 6 рекорда светских атлетских првенстава у дворани, 12 континенталних рекорда, те 9 најбољих светских резултата сезоне и 54 национална рекорда.

Светски рекорд (4)

Рекорди светских првенстава (6)

Континентални рекорди

Најбољи светски резултати сезоне (9)

Национални рекорди постигнути на СП 2004. (71)

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати на сајту ИААФ
 Резултати свих светских првенстава у дворани на сајту ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2004.
Спорт у Будимпешти